

Città/paesi 
 Gaula – freguesia portoghese.

Fiumi 
 Gaula – fiume della Norvegia (contea di Vestland)
 Gaula – fiume della Norvegia (contea di Trøndelag)
 Gaula – fiume dell'India